Fräßdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Fräßdorf (1927–1950), Todesopfer des DDR-Grenzregimes vor dem Bau der Berliner Mauer
 Julius Fräßdorf (1857–1932), deutscher Politiker (SPD), Sächsischer Landtagspräsident
 Otto Fräßdorf (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Fresdorf